Hermolau de Macedònia, patge d'Alexandre el Gran
 Hermolau de Constantinoble, escriptor romà d'Orient